La Prva liga Republike Srpske 2012-2013 è stata la diciottesima edizione del campionato della Repubblica Srpska, l'undicesima come seconda divisione del campionato bosniaco di calcio.

Stagione

Squadre partecipanti
Il 17 luglio 2012 lo Crvena Zemlja, 5º classificato nel 2011-12, annuncia la sua rinuncia all'iscrizione a causa di problemi finanziari. Molte squadre fanno richiesta per rimpiazzarlo: la FSRS sceglie il Ljubić.

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2013-2014.
  Partecipa al baraž.
      Retrocesso in Druga liga Republike Srpske.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Baraž
La 13ª della Prva liga (), la 3ª della Druga liga Ovest (Tekstilac Derventa) e la 2ª della Druga liga Est (Gorica Pučile) si sfidano per un posto nella Prva liga 2013-2014.

 Ogni squadra rimane nella rispettiva categoria.

Risultati

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2012-2013
 Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine 2012-2013
 Kup Bosne i Hercegovine 2012-2013
 Kup Republike Srpske 2012-2013

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 Scheda su futbol24
 fsrs
 rs-sport 
 bihsoccer

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
Edizioni della Prva liga Republike Srpske